Hovinsaari est nom propre nommant:
 Le quartier Hovinsaari à Kotka en Finlande
 L’île Hovinsaari à Kotka en Finlande